Хронология истории Гонконга охватывает период с первых упоминаний этой местности в источниках и до наших дней, а также иллюстрирует важнейшие процессы, происходившие в экономике, политике и культуре этого города, освещает отношения китайских жителей Гонконга с местной властью. Также данная хронология рассказывает о важнейших инфраструктурных проектах и наиболее выдающихся в архитектурном плане строениях, оказавших значительное влияние на развитие и внешний облик Гонконга. Со второй половины XIX века и практически до конца XX века этот оживлённый порт и центр международной торговли был ареной противоборства и сотрудничества двух культур и экономических укладов — европейского и китайского. Гонконг выполнял роль моста во взаимодействии и взаимопроникновении западной и восточной культур, а также играл важную роль в распространении среди китайцев европейских знаний и развитии синологии. И даже после перехода Гонконга под юрисдикцию Китая в 1997 году он продолжает служить своеобразным окном, через которое в огромную страну попадают инвестиции, новые технологии, культура ведения бизнеса, тенденции моды и веяния демократии.

Хронология

До 1839 года

1840—1859 годы

1860—1899 годы

1900—1929 годы

1930—1959 годы

1960—1989 годы

1990—2019 годы

2020—2030 годы

Встречающиеся в статье сокращения 
 гонк. долл. — гонконгский доллар
 ам. долл. — доллар США
 ф. ст. — фунт стерлингов

Примечания

Литература

Ссылки 
 Timeline of Hong Kong, China and British Empire history

Гонконг‎
Гонконг
История Гонконга
Списки:Гонконг